Moldoveni peut désigner :

 Moldoveni, une commune roumaine du județ de Neamț
 Moldoveni, une commune roumaine du județ de Ialomița

 Baurci-Moldoveni, une commune moldave du raion de Cahul
 Dobrovăț-Moldoveni, un village de la commune roumaine de Dobrovăț, dans le județ de Iași